Стефа́н Пьер Ив Гива́рш (; род. 6 сентября 1970, Конкарно, Франция) — французский футболист. Чемпион мира 1998 года. Кавалер ордена Почётного легиона.

Клубная карьера

Карьера после чемпионата мира 
После чемпионата мира Гиварш подписал контракт с английским «Ньюкаслом», однако уже в ноябре переехал в шотландский «Рейнджерс». Получив серьёзную травму, Гиварш в 1999-м вернулся во Францию и уже там, выступая за «Осер» и «Генгам», в 2002-м завершил карьеру. Занялся бизнесом, продавая бассейны на Лазурном Берегу. Иногда выступает комментатором на телевидении и тренирует любительскую команду из небольшого городка в Бретани, откуда он и сам родом.

Гиварша часто включают в списки самых неудачных трансферов в истории английского футбола: Daily Mail в 2009 году поставил Стефана на первое место в списке худших выступлений нападающих в Премьер-лиге, The Observer в 2000 году поставил Гиварша на 9-е место в списке 10 худших трансферов иностранцев.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Ренн»
Кавалеры ордена Почётного легиона